Regering-Wilmès I, de Belgische federale regering-Wilmès I (2019-2020)
Regering-Wilmès II, de Belgische federale regering-Wilmès II (maart t/m oktober 2020)